Мануела Малєєва була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Емі Фрейзер виграла титул, перемігши у фіналі Барбару Поттер з рахунком 4–6, 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Барбара Поттер (фінал)
  Гелен Келесі (чвертьфінал)
  Раффаелла Реджі (2-ге коло)
  Сьюзен Слоун (півфінал)
  Лейла Месхі (чвертьфінал)
  Емі Фрейзер (переможниця)
  Даянн Балестрат (2-ге коло)
  Іноуе Ецуко (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1989 Virginia Slims of Kansas Draw 

1989
Тур WTA 1989